Квартет Ардитти () — британский струнный квартет, основанный в 1974 году скрипачом Ирвином Ардитти.

Квартет Ардитти специализируется на сверхсложной в техническом и концептуальном отношении академической музыке последнего полувека. За эти годы произошли кадровые изменения, но Ирвин Ардитти все еще возглавляет группу. С самого начала цель колектива заключалась в том, чтобы сотрудничать с композиторами в процессе репетиции.  Среди композиторов, чьи произведения были впервые исполнены Квартетом Ардитти, — Джон Кейдж, Карлхайнц Штокхаузен, Янис Ксенакис, Элиотт Картер, Дьёрдь Лигети, Джачинто Шельси, Брайан Фернихоу, Конлон Нанкарроу, Джонатан Харви, София Губайдулина, Эдисон Денисов, Александр Щетинский, Дмитрий Янов-Яновский, Гэвин Брайерс, Петер Ружичка, Джеймс Диллон, Томас Адес, Изабель Мундри, Паскаль Дюсапен, Маттиас Пинчер, Джамиля Джазылбекова, Викинтас Балтакас, Стефано Скоданиббио, Мирослав Срнка и др.

В 1999 году Квартет Ардитти был удостоен престижной музыкальной Премии Эрнста Сименса (в первый и пока единственный раз в истории этой награды она была присуждена не одному человеку, а коллективу музыкантов).

Состав квартета 
 Ирвин Ардитти - первая скрипка (с 1974)
 Ашот Саркисян - вторая скрипка (с 2005)
 Ральф Элерс - альт (с 2003)
 Лукас Фельс - виолончель (с 2006)

Бывшие участники 
 Вторая скрипка
 Леннокс Маккензи (1974—1983)
 Александр Баланеску (1983—1985)
 Дэвид Олбермен (1986—1993)
 Грэм Дженнингс (1994—2005)

 Альт
 Левин Андраде (1974—1990)
 Гарт Нокс (1990—1997)
 Дов Шейндлин (1998—2002)

 Виолончель
 Джон Сентер (1974—1976)
 Хелен Либман (1976—1977)
 Роан де Сарам (1977—2005)

О квартете 

В одном из интервью Ирвин Ардитти (первая скрипка Arditti Quartet, фактически специализирующегося на музыке, которую исполнить почти невозможно) на вопрос о том, приходилось ли Arditti сталкиваться с написанными специально для них сочинениями, исполнение которых находится за пределами их технических возможностей, ответил: «Нет ничего невозможного, если потратить на это достаточно много времени» (имея в виду свой «кошмарный» опыт работы со вторым струнным квартетом Брайана Фернейхоу, который пришлось разучивать доля за долей, в результате чего на 12-минутную миниатюру в итоге ушло около 60 часов репетиций). Но нужно иметь в виду и то, что эти усилия стоили того хотя бы потому, что струнные квартеты Фернейхоу (которыми, если я не ошибаюсь, занимается исключительно Arditti Quartet) входят в число ключевых сочинений этого жанра вообще.

Примечания

Ссылки 
 
 «Независимая газета» о московских гастролях квартета 

Ардитти
Камерные ансамбли Великобритании
Ансамбли современной музыки
Лауреаты премии Эрнста Сименса
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1974 году
Лауреаты премии журнала Gramophone